Рутгер I () — считается первым правителем графства Клеве, образованного в 1020 или 1025 году в результате раздела графства Хамаланд.

Рутгер I был братом Герхарда Фламенса, от которого ведут свой род графы Гелдерна. Герхард, в свою очередь, был зятем последнего графа Хамаланда .

Продолжительность правления Рутгера I неизвестна и датируется приблизительно 1020—1050 годами. Его жену звали Вацела Лотарингская.

Примечания

Литература 
 Thomas R. Kraus: Studien zur Frühgeschichte der Grafen von Kleve und der Entstehung der klevischen Landesherrschaft. In: Rheinische Vierteljahrsblätter. Band 46, 1982, S. 1-47.
 H.H. Joengbloed: Immed «von Kleve» (um 950). AHVN Heft 209, S.13-44 (2006)

графы Клеве
Правители Европы XI века